Possum Trot ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Possum Trot (Kentucky)
 Possum Trot (Mississippi)
 Possum Trot (Missouri)
 Possum Trot (Texas)
 Possum Trot (Virginia)